

Persone 
 Drusilla – nome proprio di persona femminile italiano
 Livia Drusilla – terza moglie dell'imperatore romano Augusto e madre dell'imperatore Tiberio
 Drusilla – figlia di Germanico e di Agrippina maggiore
 Drusilla di Mauretania - regina consorte di Emesa, figlia di Tolomeo di Mauretania e pronipote di Cleopatra e Marco Antonio 
 Giulia Drusilla – unica figlia dell'imperatore Caligola e di Milonia Cesonia
 Drusilla – terza figlia di Erode Agrippa I di Giudea e della principessa Cipro, quindi sorella di Erode Agrippa II e delle principesse Giulia Berenice e Mariamne
 Drusilla Foer - personaggio televisivo e teatrale

Personaggi immaginari 
Drusilla – personaggio della serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri;
Drusilla – personaggio del fumetto Pibgorn.

Altro 
  – pattugliatore della marina statunitense in servizio dal 1917 al 1918